Појам Југословени се могу односити на:

 Југословени или Јужни Словени (синоним);
 Југословени — становници Југославије;
 Југословени (народ) — такозвани „седми“ народ бивше Југославије; 
 Југословени у Србији — национална мањина у Србији; 
 Југословени (музичка група) — југословенски и српски рок бенд.

Види још 
 Србохрвати
 Југославија (вишезначна одредница)
 Илири (вишезначна одредница)